Ianiropsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1897. Ianiropsis ingår i familjen Janiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Ianiropsis